Nabestro puede referirse a:
 el nombre común de la planta Brassica nigra; o
 el nombre común de la planta Raphanus raphanistrum.